Iwade (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Iwade (Wakayama), een Japanse stad in de prefectuur Wakayama